Bojko Borisov se stal předsedou vlády tří bulharských kabinetů:

 První vláda Bojka Borisova – úřadující od 27. července 2009 do 13. března 2013, 
 Druhá vláda Bojka Borisova – úřadující od 7. listopadu 2014 do 27. ledna 2017,
 Třetí vláda Bojka Borisova – úřadující od 4. května 2017 do 12. května 2021.